Der Begriff Maximiliansbahn umfasst zwei Bedeutungen:
 die private Pfälzische Maximiliansbahn-Gesellschaft und die von ihr betriebene Bahnstrecke Neustadt–Wissembourg sowie die 
 staatliche Bayerische Maximiliansbahn, die von Ulm über München nach Salzburg führte.